Actuel peut désigner :
 Actuel, le contraire de virtuel ;
 Actuel, un magazine français paru de 1967 à 1994 ;
 Actuel, un magazine marocain paru de 2009 à 2013 ;
 Actuel 2, une émission de télévision française diffusée de 1972 à 1974.

Voir aussi